Уразметьево — название нескольких населённых пунктов:
 Уразметьево — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Уразметьево — село в Муслюмовском районе Республики Татарстан.